Василий Литвинов-Мосальский:

 Литвинов-Мосальский, Василий Васильевич — московский дворянин, казначей и воевода.
 Литвинов-Мосальский, Василий Фёдорович (?—1612) — воевода, стольник и окольничий.